Булье () — фамилия.

 Булье, Август (1833—1898) — французский писатель и политический деятель.
 Булье, Франциск (1813—1899) — французский философ и педагог.
 Булье, Шарль (1479—1567, чаще называется Бовель, но в некоторых документах его фамилия была записана как Bouelles вместо Bovelles) — французский философ, математик и богослов.
 Булье, Эрик (род. 1973) — французский гоночный инженер и менеджер.

См. также 
 Бульё-лез-Анноне
 Буйе